Tolerância é um termo com vários significados:

 Tolerância - comportamento social.
 Tolerância (filme) - filme brasileiro, de Carlos Gerbase.
 Tolerância (engenharia) - tolerância técnica, margem de erro aceitável.
 Tolerância religiosa - respeito convivial entre diferentes credos religiosos.
 Tolerância medicamentosa - diminuição dos efeitos do medicamento.

Obra literária:
 Tratado sobre a tolerância - é a obra de Voltaire do Processo Calas

Desambiguação